Nolay puede referirse a:

Nolay, municipio de Soria.

Nolay, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Nolay, comuna francesa situada en Nièvre.